Amirah Vann – attrice statunitense
 C. Vann Woodward – storico statunitense
 David Vann – scrittore statunitense
 Ieng Sary, noto anche come Vann – politico, diplomatico e rivoluzionario cambogiano
 Kevin William Vann – vescovo cattolico statunitense
 James Vann Johnston – vescovo cattolico statunitense
 Marc Vann – attore statunitense